Office Rumble fue un videojuego de pelea en línea desarrollado por PNIX. Este videojuego se lanzó oficialmente el 28 de enero de 2015 en Norteamérica y estaba disponible entre App Store y Google Play Store.

Descontinuación
El 13 de octubre de 2017 el juego cerró los servidores de manera oficial por el desarrollador PNIX, esto se debe a la carencia de ingresos, falta de presupuestos y de actualizaciones y aunque enfocaba a los actuales videojuegos que generaban más ganancias que Office Rumble. 

Videojuegos de 2015
Videojuegos para Android
Videojuegos para iOS
Videojuegos de rol
Videojuegos desarrollados en Corea del Sur